Брэндон Сагдэн (; 23 июня 1978, Торонто) — канадский хоккеист, нападающий.

Карьера 
Брэндон Сагдэн начал свою профессиональную карьеру в 1995 году. До 2009 года Брэндон выступал в низших лигах североамериканского хоккея. В 1996 году на драфте НХЛ он был выбран в 5 раунде под общим 111 номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс». 22 декабря 2009 года Брэндон подписал контракт с чеховским «Витязем». За два сезона в КХЛ из-за постоянных дисквалификаций Сагдэн сыграл лишь 19 матчей, и 26 января 2011 года контракт с ним был расторгнут. 24 февраля Брэндон подписал контракт с клубом Центральной хоккейной лиги «Талса Ойлерз».

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 19 февраля 2012 года

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Игроки «Лондон Найтс»
Игроки «Садбери Вулвз»
Игроки «Барри Кольтс»
Игроки «Дейтон Бомберз»
Игроки «Цинциннати Сайклонс»
Игроки «Таллахасси Тайгер Шаркс»
Игроки «Пеория Ривермен» (ECHL)
Игроки «Вустер АйсКэтс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки ХК «Витязь»